Иван Ценов може да се отнася за:

 Иван Ценов (1883–1967) – български учен, математик;
 Иван Ценов (р. 1959) – български политик, кмет на Видин (1999-2007);
 Иван Ценов (р. 1962) – български баскетболист национал и спортен деятел.
 Иван Ценов (р. 1943) – български общественик и политически анализатор

Вижте също 
 Ценов